«Believe in Me» (Поверь в меня) — песня с 16-го студийного альбома Rocks and Honey британской певицы Бонни Тайлер. Авторами песни являются Дезмонд Чайлд, Лаурен Кристи и Кристофер Браиде. Трек был выпущен в виде сингла 13 марта 2013 года. Песня была записана в Blackbird Studios. В ней рассказывается о влюбленном человеке, потерявшем веру в любовь и религию, и все что ему осталось, это вера в себя.

Бонни Тайлер с песней «Believe in Me» представляла Великобританию на конкурсе песни «Евровидение 2013».. В соответствии с правилами конкурса, оригинальная песня была сокращена до 3-х минут. После Евровидения песня добралась до 93 места в чартах Великобритании, однако в других странах успеха не было.

Песня получила неоднозначные отзывы музыкальных критиков, многие из которых в своих рецензиях опирались на неудачу песни на Евровидении. Несмотря на посредственные результаты Евровидения (песня заняла 19 место), многие коллеги по цеху, в том числе участники Евровидения высоко оценили песню. Позже песня завоевала несколько наград на радио ESC (Eurovision Song Contest Radio)

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Песни Великобритании на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2013»